de la Rosa ist der Familienname folgender Personen:

 Agustín de la Rosa (vor 1764–nach 1795), spanischer Politiker und Militär
 Francisco Martínez de la Rosa (1787–1862), spanischer Schriftsteller
 Juan José de la Rosa (* 1982), mexikanischer Radrennfahrer
 Nelson de la Rosa (1968–2006), dominikanischer Schauspieler
 Pedro de la Rosa (* 1971), spanischer Autorennfahrer
 Ramón Benito de La Rosa y Carpio (* 1939), dominikanischer Geistlicher, Erzbischof von Santiago de los Caballeros
 Rogelio de la Rosa (1916–1986), philippinischer Politiker, Schauspieler und Diplomat
 Ronald de la Rosa (* 1962), philippinischer Politiker
 Secun de la Rosa (* 1969), spanischer Autor, Humorist, Schauspieler und Regisseur

Siehe auch:
 De Rosa
 DeRosa
 La Rosa